Nadolny ist ein aus dem Polnischen bzw. Slawischen stammender Begriff und Name. Na dolny bedeutet „von unten“, „aus dem Tal“. Es ist u. a. der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Nadolny (1905–1968), deutscher Schriftsteller
 Erwin Nadolny († 1960), deutscher Historiker und Museumsleiter
 Isabella Nadolny (1917–2004), deutsche Schriftstellerin
 Matthias Nadolny (* 1957), deutscher Jazzmusiker
 Petra Nadolny (* 1960), deutsche Schauspielerin, Comedy-Darstellerin und Autorin
 Rudolf Nadolny (1873–1953), deutscher Diplomat
 Sten Nadolny (* 1942), deutscher Schriftsteller, Sohn von Burkhard und Isabella Nadolny
 Walter Nadolny (1883–1958), deutscher Rechtsanwalt und Brauereidirektor
 Werner Nadolny (* 1947), deutscher Musiker und Komponist